Bořislavka (metrostation) - metrostation in Praag
 Bořislavka (plein) - plein in Praag